Ghana deltog første gang i olympiske lege under Sommer-OL 1952 i Helsingfors under sit tidligere navn Guldkysten, og har siden 1960 deltaget i de fleste sommerlege. De boykottede Sommer-OL 1956 i Melbourne, Sommer-OL 1976 i Montréal og Sommer-OL 1980 i Moskva. Ghana deltog første gang i vinterlege under Vinter-OL 2010 i Vancouver.

Ghanas bedste resultat ved sin deltagelse ved OL siden 1952 er en sølvmedalje. Sølvmedaljen blev vundet af den ghanesiske bokser Clement Quartey ved den olympiske bokseturnering i 1960.

Medaljeoversigt

Eksterne henvisninger 
 Ghanas OL-statistik  på Sports-reference.com

Ghana ved sommer-OL
Ghana ved vinter-OL
OL